Ласточковая котинга () — южноамериканский вид воробьинообразных птиц из семейства , выделяемый в монотипический род Phibalura. Длина тела — 21,5—22 см.

Птицы номинативного подвида обитают в лесах и лесных местностях, а также граничащих с ними садах с неровно рассеянными деревьями (на которых они обычно строят гнёзда), на высоте до 2000 метров. Этот подвид является высотным мигрантом, гнездящимся в горных местностях и спускающийся ниже перед южной зимой.

Птицы подвида P. f. bolivianus обитает во влажных лесах на большом межгорном плато.

Подвиды 
  — юго-восток Бразилии, восток Парагвая и северо-восток Аргентины (Мисьонес);
  — предгорья Анд на западе Боливии (окрестности Аполо в департаменте Ла-Пас).

Примечания 

Котинговые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1816 году
Монотипические роды птиц